Европейский суд — термин, в зависимости от контекста имеющий одно из следующих значений:

 Суд Европейского союза () — институт судебной власти Европейского союза.
 Европейский суд () — высшая инстанция Суда Европейского союза.
 Европейский суд по правам человека () — орган Совета Европы, контролирующий соблюдение Европейской конвенции о правах человека.